First Harvest 1984–92 — это первый сборник в формате "лучшие хиты" с действительно лучшими хитами группы Alphaville. Фактический первый сборник 1988 года - «Alphaville: The Singles Collection», как правило, не считается сборником лучших хитов, так как содержит лишь четыре трека, хоть и с двумя версиями каждой.

Кассетная версия First Harvest не включает треки "Sensations," "Red Rose" and "Big in Japan" (Culture mix).

Список композиций 
 "Big in Japan" (Original 7" Version) – 3:54
 "Sounds Like a Melody" (1992 Remix) – 4:29
 "Sensations" (Original 7" Version) – 3:58
 "The Mysteries of Love" (Original 7" Mix) – 3:34
 "Lassie Come Home" (1992 Remix) – 6:58
 "Jerusalem" (Original 7" Version) – 3:35
 "Dance with Me" (1992 Remix) – 4:08
 "For a Million" (Original Album Version) – 6:09
 "A Victory of Love" (1992 Remix) – 4:13
 "Jet Set" (1992 Remix) – 3:40
 "Red Rose" (Original 7" Version) – 4:38
 "Romeos" (Album Edit) – 4:52
 "Summer Rain" (Original Album Version) – 4:10
 "Forever Young" (Original Album Version) – 3:45
 "Big in Japan" (1992 Culture Mix) – 6:08

The "Culture Mix" трека "Big in Japan" идентичен "The Mix Extended Version" синглу "Big in Japan 1992 A.D.".

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте iol.ie

Альбомы Alphaville